

Astronoma 
 16675 Torii – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ghiacciaio Torii – ghiacciaio nella Terra della Regina Maud, in Antartide

Giappone 
 Clan Torii – clan del Giappone medievale
 Scuola Torii – scuola di pittura e stampa ukiyo-e fondata a Edo
 Torii – tradizionale portale d'accesso giapponese ad un'area sacra

Persone 
 Ryūzō Torii – antropologo ed etnologo giapponese